Valet hat folgende Bedeutungen:

 Valet: weibliche Ringbegleitung eines Wrestlers, die meist die Funktion einer Managerin ausübt
 veralteter Abschiedsgruß, von lat. valete ‚lebt wohl‘
 davon Valet will ich dir geben, geistliches Lied von Valerius Herberger
 englisch für Kammerdiener
 davon ausgehend eine kostenlose Dienstleistung im angelsächsischen Sprachraum, z. B. valet coffee ,kostenloser Kaffee in Hotels oder Restaurants‘ oder Valet-Parken, eine besondere Form des Parkdienstes
 Bube (Spielkarte) im Französischen

Valet ist außerdem  ein vorwiegend in Süddeutschland vorkommender Familienname (alternative Schreibweisen umfassen Fallet, Valett und Vallet) und als solcher der Familienname folgender Personen:
 Julia Valet (* 1975), deutsches Fotomodell, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin

Siehe auch:

 Fallet (Begriffsklärung), Valette, Vallet (Begriffsklärung)